Con el nombre de agustinismo se puede referir:
El pensamiento de Agustín de Hipona.
El agustinismo político, derivado de este y utilizado como justificación de la teocracia medieval.

El seguidor de este pensamiento sería un agustinista. Un agustino es un monje de la Orden de San Agustín.